Het Europese kampioenschap allround in 1937 werd van 30 tot 31 januari 1937 verreden in het Eisstadion in Davos.

De titelhouder was de Noor Ivar Ballangrud, die in 1936 Europees kampioen werd in het Frognerstadion in Oslo. De Noor Michael Staksrud werd kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1937
Langebaanschaatsen in 1937
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen